barion – cząstka elementarna z grupy silnie oddziałujących fermionów o spinie połówkowym
Osoby o nazwisku Barion
 Hans Barion (1899–1973) – niemiecki ksiądz katolicki, profesor prawa kościelnego, rektor Państwowej Akademii w Braniewie
 Jakob Barion (1898–1996) – niemiecki filozof, ostatni rektor Państwowej Akademii w Braniewie (1938–1945)